Le Fusible est une pièce de théâtre de Sylvain Meyniac créée en 2015 au théâtre des Bouffes-Parisiens dans une mise en scène d'Arthur Jugnot.

Argument 
Un homme d'affaires prévoit de refaire sa vie en vendant son entreprise et en partant avec sa maîtresse mais un accident électrique dans sa cuisine lui fait perdre la mémoire et compromet ses plans.

Distribution (2015) 
Stéphane Plaza
Arnaud Gidoin
Juliette Meyniac
Gaëlle Gauthier
Philippe Dusseau
Irina Ninova

Accueil 
Jean-Luc Jeener pour Le Figaro a qualifié la pièce de « bonne pièce de boulevard » avec « en vedette, une star de la télévision qui s'en sort bien ».

Captation 
La pièce a été captée par Dominique Thiel et diffusée en première partie de soirée le 6 juin 2017 sur M6, la chaîne où Stéphane Plaza officie comme animateur. Elle a réuni 2,69 millions de téléspectateurs.

Notes et références 

Pièce de théâtre de 2015
Pièce de théâtre française
Comédie (théâtre)